Козлёнков — русская фамилия; женская форма Козлёнкова.

 Известные носители 
 Козлёнков, Анатолий Владимирович (1923-1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, снайпер, сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Козлёнкова, Клавдия Прокофьевна (1926—2005) — советская российская киноактриса.